The New Breed steht für:
 The New Breed (50-Cent-Album), Album von 50 Cent (2003)
 The New Breed (Jeff-Parker-Album), Album von Jeff Parker (2016)